Dit is de tijdlijn van de uitgaves van webbrowsers sinds 1993. Enkel veelgebruikte browsers worden hier vernoemd.

1993–heden 
Dit is een lijst van webbrowsers sinds 1993 tot het heden (bijgewerkt tot 2012).

Zie ook 
 Lijst van webbrowsers

Webbrowser